Dog Fight (engl. Hundekampf) steht für:

 Dogfight, umgangssprachlich für Kurvenkampf im Luftkampf, siehe Luftkampf #Kurvenkampf (Dogfight)
 Dogfight (1991), amerikanischer Film von Nancy Savoca
 Dogfight – Ein hässliches Spiel, Musical von Benj Pasek und Justin Paul (2012)
 Dogfights (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2005)